Кучково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кучково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Кучково — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Кучково — древнее название Москвы.
 Кучково поле — историческая местность в Москве в районе площади Сретенские Ворота